Motion Control steht für:
 Bewegungsregelung, einem Begriff aus der Automatisierungstechnik
 Motion-Control-Fotografie
 Bewegungssteuerung bei Gamecontrollern, siehe Gamecontroller#Bewegungssensoren